Диселенид тантала — бинарное неорганическое соединение
тантала и селена
с формулой TaSe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Диселенид тантала образует кристаллы нескольких модификаций :
 α-TaSe, ;
 β-TaSe, ;
 γ-TaSe, ;
 δ-TaSe, ;
 ε-TaSe, , структура типа диселенида ниобия NbSe;
 ζ-TaSe, , структура типа диселенида ниобия NbSe;
 1T-TaSe,  .

Примечания 

тантала
Соединения тантала